Irlach heißen folgende geographischen Objekte: 

 Irlach (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Irlach (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Irlach (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Irlach (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Irlach (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Irlach (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Irlach (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Irlach (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Irlach (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Irlach (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Irlach (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Irlach (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Irlach (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Irlach (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Irlach (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Irlach (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Irlach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Irlach (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Irlach (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Irlach (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Irlach (Wackersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Irlach (Wildenberg), Ortsteil der Gemeinde Wildenberg, Landkreis Kelheim, Bayern

 Irlach (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Irlach (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Irlach (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Irlach (Gemeinde Thalgau), Streusiedlung in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg